Burgerlijk-Democratische Partij, een jonge politieke partij in Zwitserland (Duits: Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz (BDP), Frans: Parti bourgeois démocratique Suisse (PBD), Italiaans: Partito borghese democratico Svizzera (PBD), Reto-Romaans: Partida burgais democratica Svizra (PBD))
Plateelbakkerij Delft
Porbandar, de IATA-afkorting van het vliegveld bij deze Indische stad